Im Fysteren Graben (auch Im fysteren Graben) steht für:

 Im Fysteren Graben (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in der Gemeinde Grindelwald, Schweiz
 Im Fysteren Graben, Tal unterhalb der Kleinen Scheidegg am Eiger bei Grindelwald, Kanton Bern, siehe Wärgistalbach